Rode Toren (Heteren) - voormalig kasteel in Heteren
 Rode Toren (Utrecht) - voormalige stadspoort in Utrecht
 Rode Toren (Zwolle) - voormalige stadspoort in Zwolle
 Champs de Mars: De Rode Toren - schilderij van Robert Delaunay
 Streekmuseum De Roode Tooren - museum in Doesburg